Hradecký, v přechýlené podobě Hradecká, je příjmení více osobností:

Ambrož Hradecký, též Ambrož z Hradce († 1439), východočeský husitský vůdce
Daniel Hradecký (* 1973), český básník a spisovatel
Dominik Hradecký (* 1994), český fotbalista
Emil Hradecký (1913–1974), český muzikolog a hudební skladatel
F. A. Hradecký, vlastním jménem František Antonín Zeman (1838–1916), český učitel a spisovatel
Hynek Hradecký (* 1998), český multižánrový zpěvák, muzikant a herec
Jan Hradecký, (* 1974), český geomorfolog a geoekolog
J. R. Hradecký, vlastním jménem Josef Roubíček (1886–1947), spisovatel a dramatik
Karel Hradecký (rozcestník), více osob
Ladislav Hradecký (* 1957), český plochodrážní závodník 
Lucie Hradecká (* 1985), česká tenistka
Patrik Hradecký (* 2001), český multižánrový zpěvák, muzikant a herec
Tomáš Hradecký (* 1984), český historik a vysokoškolský pedagog
Václav Hradecký (rozcestník), více osob

Související články 
 Hradecký kraj
 Hradecká (Jindřichovice)
 Hradecko (Kralovice)
 Hradečný
 Hradec